

CGI est un sigle pouvant faire référence à :

organismes 
 Commissariat général à l'investissement, un organisme chargé de gérer les fonds du grand emprunt, remplacé par l'actuel secrétariat général pour l'investissement (SGPI), en France ;
 Coast Guard Intelligence, le service de renseignement des garde-côtes américains ;
 Confédération du Commerce de Gros et International, une organisation professionnelle française ;

technologies de l'information 
 Common Gateway Interface, une technologie utilisable par un serveur HTTP ;
 Computer-generated imagery (en français, effets spéciaux numériques) ;

entreprises 
 Compagnie générale immobilière, une entreprise d'immobilier marocaine, créée en 1960 ;
CGI inc., un groupe canadien dans le domaine des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires ;
 Compagnie générale d'informatique, une ancienne société de services en ingénierie informatique (SSII) française ;

autres 
 .

Code IATA des aéroports